Річка:
 Вошива (притока Кам'янки) — річка у Апостолівському району Дніпропетровської області, права притока Кам'янки.
 Вошива (притока Інгулу) —  річка у Компаніївському районі Кіровоградської області, права притока Інгулу.
 Вошива (притока Берестової) — річка у Кегичівському, Красноградському Зачепилівському районі Харківської області, ліва притока Берестової.
 Вошива (притока Орелі) — річка у Сахновщинському районі Харківської області, права притока Орелі.